Smithfield – obszar w Londynie, w dzielnicy City of London
 Smithfield – wieś w Anglii, w hrabstwie Kumbria

 Smithfield – dzielnica Dublina

Miejscowości w USA:
 Smithfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Smithfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henry
 Smithfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Smithfield – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gosper
 Smithfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Smithfield – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Smithfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Smithfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Smithfield – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Smithfield – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Smithfield – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Isle of Wight
 Smithfield – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wetzel
Gminy w USA:
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Smithfield (ang. Smithfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Smithfield (ang. Smithfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Smithfield (ang. Smithfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Smithfield (ang. Smithfield Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence